Верещак Вадим Семенович — радянський, український кінооператор, відмінник кінематографії УРСР, заслужений діяч мистецтв УРСР.
 Верещак Віктор Олександрович (1971—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Верещак Олександр Петрович (1949—2018) — фахівець у галузі радіотехніки, доктор технічних наук, професор, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений машинобудівник України.
 Верещак Ярослав Миколайович (* 1938) — український драматург, театрознавець, театральний критик, заслужений діяч мистецтв України.

Українські прізвища